Virgilio García (Nemecio Manuel Amarante) pintor retratista. Nació en Salcedo, el 30 de julio de 1935. Graduado de la Academia de Artes Plásticas de Santiago de los Caballeros bajo la dirección de Yoryi Morel y Federico Izquierdo. El Gobierno Dominicano le concedió una beca en 1960, para estudiar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en Santo Domingo, con los maestros Jaime Colson y Gilberto Hernández Ortega. En más de 50 años dedicados únicamente a su profesión de artista, ha realizado una cantidad grandiosa de dibujos y pinturas en la República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Sus obras forman parte de muchas colecciones en dichos países, en América Latina, Estados Unidos y Canadá. Entre esas obras se cuentan 2018 retratos al óleo, pastel y carbón. Autor de los retratos de los Inmortales del Deporte Dominicano, del Pabellón de la Fama Dominicana, de los padres de la Patria Dominicana oficializado por el Estado. Sus obras se encuentran también en el Archivo General de la Nación, Academia de la Historia Dominicana, Galería Logia Cuna de América y otros lugares públicos y privados. Fue creador de la Galería Liberal en 1962, cuyo propósito era pintar y exponer obras en las calles y parques de Santo Domingo y Santiago para llevar el arte a las masas populares. Siempre ha sido un pintor solitario, ha realizado más exposiciones individuales que colectivas, debido a que había renunciado a participar en bienales y concursos desde 1964. Los únicos premios que Virgilio García ha merecido son los elogios y aplausos de los pueblos haitiano, puertorriqueño y dominicano, de lo que se siente orgulloso. Las autoridades municipales de Salcedo lo declararon "Hijo distinguido" en 1982. El Ateneo Minerva Mirabal le entregó en el año 1984 el premio al mérito. La última exposición individual fue en todas las tiendas del Conde: 27 exposiciones individuales.